Конвой Рабаул – Трук (23.04.43 – 27.04.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у квітні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшли судна Кікукава-Мару, Тенйо-Мару (Tanyo Maru) та Амагісан-Мару, а ескорт забезпечував есмінець "Онамі". 

23квітня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північ. Хоча в цей період комунікації архіпелагу Бісмарка ще не атакувала авіація, проте на них традиційно діяли підводні човни. Втім, на цей раз конвой зміг пройти без інцидентів та 27 квітня прибув на Трук.

Примітки 

Р 4

Рабаул 4